Le Monteil ist der Name mehrerer Gemeinden in Frankreich:

Le Monteil (Cantal) im Département Cantal
Le Monteil (Haute-Loire) im Département Haute-Loire
Le Monteil-au-Vicomte im Département Creuse